Bori, keresztnév
 Bori, 2012-ben indult német televíziós flash animációs oktatósorozat
Földrajz
 Bori, szlovákiai község
 Vágbori, szlovákiai község